Tsunoda ist der Familienname folgender Personen:

 Ai Tsunoda (* 2002), spanische Judoka
 Keisuke Tsunoda (* 1933), japanischer Tischtennisspieler
 Ken’ichi Tsunoda, japanischer Jazzmusiker und Bigband-Leader
 Natsumi Tsunoda (* 1992), japanische Judoka
 Ryō Tsunoda (* 1990), japanischer Biathlet und Skilangläufer
 Ryōtarō Tsunoda (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Tsunoda Ryūsaku (1877–1964), japanischer Historiker
 Yuki Tsunoda (* 2000), japanischer Automobilrennfahrer